Канино:
 Канино — топоним:
 Канино () — коммуна в Италии, Лацио.
 Канино — село в общине Битола, Республики Македония.
 Канино — в России:
 Канино — деревня, Ивановская область, Вичугский район.
 Канино — деревня, Псковская область, Бежаницкий район.
 Канино — село, Рязанская область, Сапожковский район.
 Канино — село, Тамбовская область, Уваровский район.
 Канино — фамилия, персоналии:
 Канино, Бруно (; род. 1935) — итальянский пианист, клавесинист, педагог, композитор.